«Зенит-3SLБ» или «Зенит-3M» — украинская ракета-носитель среднего класса, семейства «Зенит». Является модификацией ракеты-носителя «Зенит-3SL», в состав которой входит модифицированная ракета-носитель «Зенит-2SБ» и разгонный блок «ДМ-SLБ». Разработана в рамках программы «Наземный старт» на базе разработок советских инженеров с 1976 года до первого пуска в 1985. После развала СССР разработанная ракета собиралась на Украине в КБ Южное, на базе перешедшей от СССР документации и технологий с использованием до 70 процентов Российских комплектующих, в том числе разгонного блока, производства НПО «Энергомаш».

История создания

Конструкция 

Ракета-носитель «Зенит-3SLБ» входит в семейство ракет-носителей «Зенит» использующих нетоксичные компоненты топлива (жидкий кислород и керосин РГ-1).

Она разработана в рамках программы «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур (Казахстан). Комплекс может обеспечивать до 12 пусков год (в том числе до 7 пусков с разгонным блоком).

Пусковые услуги предоставляются совместным предприятием «Международные космические услуги» (Украина, Россия).

Первая ступень 
В первой ступени ракеты «Зенит-3SLБ» используется четырёхкамерный кислородно-керосиновый жидкостный ракетный двигатель РД-171, разработанный и производящийся в НПО «Энергомаш» (Московская область).

Вторая ступень 
Во второй ступени ракеты «Зенит-3SLБ» в качестве маршевого двигателя используется ЖРД РД-120. Он разработан НПО «Энергомаш» (Химки, Московская область), производится на заводе Южмаш (Днепропетровск, Украина).

Разгонный блок 
В ракете «Зенит-3SLБ» применяется разгонный блок ДМ-SLБ, созданный в РКК «Энергия» (Россия).

Система управления 
Система управления ракеты «Зенит-3SLБ» разработана и производится в Научно-производственном объединении автоматики и приборостроения (Москва).

История пусков 
Ракета-носитель «Зенит-3SLБ» создана на базе ракеты-носителя «Зенит-3SL». В её состав входят первые две ступени разработки КБ «Южное», разгонный блок ДМ-SL (разработан РКК «Энергия»), обтекатель (разработан НПО им. Лавочкина). Первый пуск состоялся 28 апреля 2008 г.

Версия с разгонным блоком Фрегат — Зенит-3Ф (Зенит-3SLБФ)

См. также 
 «Антарес»
 «Афина»
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 «Минотавр»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Ракеты-носители Украины
Южмаш